Tung-ning může být

 Tung-ning (Chej-lung-ťiang) – městský okres v městské prefektuře Mu-tan-ťiang v provincii Chej-lung-ťiang;
 Království Tung-ning – čínský stát na Tchaj-wanu v letech 1661–1683.